У статті наведено подробиці втрат ОАБр «Кальміус»,  збройного формування 1-го армійського корпусу окупаційних військ РФ на Донбасі.

Війна на сході України

Примітки 

Втрати в російсько-українській війні за формуванням (РФ)
Списки:Російсько-українська війна (з 2014)